Кристен Кейн (, ) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 4 августа 1969 года в Арканзасе. Дебютировала в порноиндустрии в 2000 году, в возрасте около 31 года.

Снималась для таких студий, как Odyssey, Wildlife, Elegent Angel, Extreme Associates, JM Productions, Vivid Entertainment и других.

В 2002 году получила награду AVN Awards за самую возмутительную сексуальную сцену за роль в Perverted Stories 31 совместно с Rafe и Хершелом Сэваджем.

Ушла из киноиндустрии для взрослых в 2001 году, снявшись в 18 фильмах.

Награды

Избранная фильмография 
 Perverted Stories 31 (2001)

Примечания

Ссылки 
 Kristen Kane на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Kristen Kane на сайте AVN

Порноактрисы США